Hracholusky kan verwijzen naar de volgende Tsjechische gemeenten:
 Hracholusky (okres Prachatice)
 Hracholusky (okres Rakovník)